Catacombs () steht für:
 Catacombs (amerikanische Band), eine amerikanische Band
 Catacombs (australische Band), eine australische Band
 Catacombs (Brettspiel), ein Spiel 
 Catacombs – Im Netz des Dunkeln, ein Film aus dem Jahr 1988
 Catacombs – Unter der Erde lauert der Tod, ein Film aus dem Jahr 2007

Siehe auch:
 Catacomb
 Katakomben
 Die Katakombe (Begriffsklärung)